Батура — білоруське і литовське прізвище.
 Батура Андрій Володимирович ( 1975) — білоруський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату Європи, чемпіон Ігор Балтійського моря.
 Батура Борис Васильович ( 1947) — білоруський державний діяч.
 Батура Дмитро Ігорович ( 1977) — український діяч.
 Батура Михайло Павлович ( 1950) — доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 Батура
 Батура (випічка)